Милянич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Милянич, Милян (1930—2012) — югославский футбольный тренер и функционер.
 Милянич, Нико (1892—1957) — югославский черногорский врач-хирург, учёный и политический деятель.
 Милянич, Радмила (род. 1988) — черногорская гандболистка, правая полусредняя клуба «Будучност» и сборной Черногории.